Frørup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Frørup Kirke (Kolding Kommune) – en kirke i Frørup Sogn i Kolding Kommune
 Frørup Kirke (Nyborg Kommune) – en kirke i Frørup Sogn i Nyborg Kommune